Mike Brewer – musicista statunitense (14 aprile 1944)
Mike Brewer – giocatore di baseball statunitense (24 ottobre 1959)
Mike Brewer – personaggio televisivo britannico (28 agosto 1964)
Mike Brewer – giocatore di rugby a 15 neozelandese (6 novembre 1964)